

Підгорне — село, Денисовський район, Костанайська область
 Підгорне — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Підгорне — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Підгорне — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Підгорне — село, Урджарський район, Абайська область

Підгорне — село, Кіясовський район, Удмуртія
 Підгорне — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Підгорне — село, Кугарчинський район, Башкортостан
 Підгорне — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Підгорне — село, районний центр, Томська область
 Підгорне — присілок, Юринський район, Марій Ел

Див. також 
 Підгорна
 Підгорний